Hummelberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Hummelberg (Gemeinde Bad Traunstein), Ortschaft von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hummelberg bei Kasten, Ortschaft von Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hummelberg bei Hinterholz, Ortschaft von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hummelberg (Gemeinde Arbing), Ortschaft von Arbing, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hummelberg (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Berge:
 Hummelberg (Obere Gäue), Südwestabschnitt des Hügelrückens Reute (Obere Gäue) (ca. 501 m) der Oberen Gäue bei Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Hummelberg (Pfälzerwald) (474,7 m), im Pfälzerwald bei Lemberg (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hummelberg (Schönebeck) (94 m), westlich von Schönebeck (Elbe), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Hummelberger
 Hummelsberg